Ел Пољо има више значења:

 Ел Пољо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пољо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пољо (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пољо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пољо, Ел Пољито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пољо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пољо, Сан Франсиско Уно (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику